Brochów (gemeente)
 Brochów (Mazovië)

Zie ook:
 Krzyki (Wrocław), een wijk in dit stadsdeel van Wrocław wordt ook Brochów genoemd